McGill bezeichnet:

 McGill (Nevada), Siedlung im US-Bundesstaat Nevada
 (6904) McGill, Asteroid des Hauptgürtels
 die McGill University, englischsprachige Universität im kanadischen Montreal
 McGill University Health Centre, ein Krankenhausnetzwerk in Montreal
 McGill (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal

McGill ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Ryan McGill (1840–1905), US-amerikanischer Politiker
 Anthony McGill (* 1991), schottischer Snookerspieler
 Arthur McGill (* 1944), australischer Rugby-Union-Spieler
 Barney McGill (1890–1942), US-amerikanischer Kameramann
 Bill McGill (1939–2014), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bob McGill (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Brandan McGill (* 1981), irischer Fußballspieler
 Bruce McGill (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Don McGill, US-amerikanischer Fernsehproduzent und Drehbuchautor
 Everett McGill (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 George McGill (1879–1963), US-amerikanischer Politiker
 Guillermo McGill (* 1965), uruguayischer Jazzmusiker
 James McGill (1744–1813), kanadischer Kaufmann, Begründer der McGill University
 John McGill (1809–1872), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Richmond
 Josephine McGill (1877–1919), US-amerikanische Komponistin und Musikhistorikerin
 Mike McGill (* 1964), US-amerikanischer Profiskateboarder
 Peter McGill (1789–1860), kanadischer Politiker, Bürgermeister von Montreal
 Ralph McGill (1898–1969), US-amerikanischer Journalist, Pulitzerpreisträger 1959
 Ryan McGill (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Scott McGill (* 2002), schottischer Fußballspieler
 Stephen McGill (1912–2005), römisch-katholischer Bischof
 Tyler McGill (* 1987), US-amerikanischer Schwimmer
 Willie McGill (1873–1944), US-amerikanischer Baseballspieler
 Yancey McGill (* 1952), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 McGill Ditch (Idaho), ein Kanal im US-Bundesstaat Idaho
 McGillis
 Magill
 MacGill